Сноу-Хилл, Сноухилл, Сноузхилл (, ) — топоним, распространённый в основном в США и Англии.

Топоним 
США
  — городок в Мэриленде.
  — городок в Северной Каролине.

Прочие страны и территории
  (Снозел) — деревня в Глостершире, Англия.
 Сноу-Хилл — остров Антарктиды.

Железные дороги Англии 
  — станция в Бирмингеме.
  — тоннель при подъезде к одноимённой станции.
 
  — проектируемый микрорайон близ одноимённой станции.
  — тоннель в Лондоне между станциями  и Фаррингдон, под мясным рынком Смитфилда.

См. также